Lagrange [lagránž] může mít následující významy:

Osoby 
 Joseph-Louis Lagrange (1736–1813) – italsko-francouzský matematik a astronom
 Marie-Joseph Lagrange (1855–1938) – francouzský biblista, zakladatel Biblické školy v Jeruzalémě

Sídla 
Lagrange může být také název sídla:

V USA:
 La Grange, Kalifornie
 LaGrange, Georgia
 LaGrange, Indiana
 Lagrange, Maine
 Lagrange, New York (tři místa):
 Lagrange, Dutchess County
 Lagrange, Orange County
 Lagrange, Wyoming County
 LaGrange, Ohio
 Lagrange, Virginie
 La Grange, Illinois
 LaGrange, Wyoming
 Lagrange County, Indiana
 La Grange, Texas

Ve Francii:
 Lagrange, Hautes-Pyrénées
 Lagrange, Landes
 Lagrange, Territoire de Belfort

V matematice a fyzice 
Řada matematických vět a fyzikálních pojmů pojmenovaných po Josephu Louisi Lagrangeovi:
 Lagrangeova věta – název, který nese několik matematických vět
 Lagrangeova věta (teorie grup) – základní tvrzení teorie grup; řád podgrupy dělí řád grupy
 Lagrangeova věta o střední hodnotě – tvrznení matematické analýzy, také známé jako věta o střední hodnotě diferenciálního počtu
 Lagrangeova věta o čtyřech čtvercích – tvrzení teorie čísel; každé přirozené číslo je součtem čtyř druhých mocnin přirozených čísel
 Lagrangeova věta (teorie čísel) – tvrzení teorie čísel; polynom stupně n má v tělese Zp nejvýše n kořenů
 Lagrangeova interpolace (Lagrangeův interpolační polynom) – interpolace n+1 bodů polynomem řádu n
 Lagrangeova metoda neurčitých koeficientů – metoda hledání vázaného extrému (metoda Lagrangeových multiplikátorů)
 Lagrangeovy body – body v soustavě dvou těles v nichž je gravitační přitažlivost obou těles stejně veliká, ale opačného směru
 Lagrangeova identita – vlastnost vektorových operací: 
 Lagrangeova metoda řešení lineárních diferenciálních rovnic – metoda variace konstanty pro řešení lineární diferenciální rovnice prvního řádu, původem od Leonharda Eulera
 Lagrangeova pohybová rovnice – variační počet, také Eulerova rovnice nebo Euler-Lagrangeova rovnice: 
 Lagrangián – symbol L v Euler-Lagrangeově rovnici, v případě klasické mechaniky rozdíl kinetické a potenciální energie daného objektu
 Lagrangeovo rozdělení – jedno z rozdělení pravděpodobnosti

Jiné 
 Château Lagrange – francouzské víno
 La Grange (píseň) – píseň od ZZ Top
 Parc La Grange – park nacházející se na vyvýšenině na jihu Ženevského jezera